Серия B 1939/1940 () — 11-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 17 сентября 1939 года и закончился 16 июня 1940 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1939/40 на rsssf.com

1939/1940
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1939 году
Спорт в Италии в 1940 году